Sarpedón es el nombre de varios personajes en la mitología griega:

 Sarpedón, el primero de los hijos que tuvo el dios Zeus con Europa. Era hermano de Minos y Radamantis.

 Sarpedón, hijo de Zeus y Laodamía. Según Homero, participó en la guerra de Troya como aliado de los troyanos al frente de las tropas licias junto con Glauco. En el transcurso de la guerra fue muerto por Patroclo.

 Sarpedón, hijo de Poseidón que mató Heracles a flechazos por haberse comportado insolentemente con él en Eno (Tracia).

Personajes de la mitología griega